Loc Lipsă este cel de-al doilea album de studio al trupei Luna Amară, fiind lansat în anul 2006.

Note 

Albume din 2006